Kovač, délszláv családnév
 Csehország
 Kovač, település a Jičíni járásban
lásd még
 Kovači (egyértelműsítő lap)